Лос Алтос де Хесус има више значења:

 Лос Алтос де Хесус (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алтос де Хесус (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алтос де Хесус (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алтос де Хесус (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику